Випстан (Vipstanus) може да се отнася за:

 Луций Випстан Гал, претор 17 г.
 Марк Випстан Гал, суфектконсул 18 г.
 Луций Випстан Попликола, консул 48 г.
 Месала Випстан Гал, суфектконсул 48 г.
 Гай Випстан Апрониан, консул 59 г.
 Луций Випстан Месала (трибун), легионерски трибун 70 г.
 Луций Випстан Месала, консул 115 г.